peut faire référence à :

Patronyme 
Karino est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , joueuse japonaise de softball ;
 , joueuse japonaise de hockey sur gazon ;
 , doubleur japonais ;
 , joueur de baseball japonais.

Prénom 
 , mangaka japonaise.

Toponyme 
  (苅野村), ancien village de la préfecture de Fukushima, annexé à Namie en 1956 ;
  (狩野村), ancien village de la préfecture de Tochigi, annexé à  en 1955.

Cinéma 
 , série télévisée polonaise de 1974-1875 ;
 , film polonais de 1976.

Voir aussi